Il gruppo della langite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della langite 
 Langite
 Posnjakite
 Wroewolfeite

Note 

Langite